Чучман — українське прізвище.

 Чучман Євген — спортовий діяч
 Чучман Сидір — діяч УВО та ОУН
 Чучман Ігор Романович — футболіст
 Магдалина Чучман, на її честь названо підготовчий юнацький курінь товариства «Пласт»
 Чучман Юліян — ад'ютант Дмитра Вітовського

Примітки 

Українські прізвища